Санта Роселија има више значења:

 Санта Роселија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роселија (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику